Ercole Procaccini ist der Name folgender Personen:

* Ercole Procaccini d. Ä. (1520–1595), italienischer Maler
 Ercole Procaccini d. J. (1605–1675/1680), italienischer Maler